Hegyi József (1756–1826) pap
 Hegyi József (1869–1903) újságíró, költő
Hegyi József (1902–1986) mérnök, fém nyílászáró szerkezetek tervezője
 Hegyi József (1913–1978) karnagy, főiskolai tanár